Holocene – singolo dei Bon Iver del 2011
 Holocene – singolo degli The Ocean del 2023